Константи́н Анто́нович Ве́рнер (, м. Немирово (ныне Немиров (Винницкая область)) Брацлавского уезда , Российская империя — , Москва, Российская империя) — русский статистик-агроном.

Биография 

Окончил курс Николаевского инженерного училища и, состоя на военной службе, был вольнослушателем Киевского университета по математическому факультету. Затем поступил в Петровскую земледельческую академию, но в 1876 году за подачу коллективного студенческого протеста, был вместе с В. Н. Григорьевым и В. Г. Короленко выслан в Вятскую губернию.

В 1877—1878 годах служил в рядах армии на Кавказе, где был контужен.

В 1879 году выдержал экзамен на звание кандидата сельского хозяйства.

С 1880 по 1884 год служил помощником В. И. Орлова в статистическом отделении московского губернского земства.

С 1884 по 1889 год заведовал статистическим отделением таврического губернского земства.

С 1890 по 1893 год состоял агрономом Степного генерал-губернаторства, затем, с 1893 по 1895 г. служил по удельному ведомству и в отделе сельской экономии и сельскохозяйственной статистики министерства земледелия, был руководителем сельскохозяйственной статистики.

С 1895 год по 1901 г. заведовал кафедрой сельскохозяйственной экономии в Московском сельскохозяйственном институте, в 1884—1901 гг. вёл также курс сельско-хозяйственной статистики.

Похоронен на Ваганьковском кладбище.

Научная деятельность 
Первая печатная статистическая работа Вернера: «Очерк хозяйства частных землевладельцев в Борисоглебском уезде» — результат поездки в 1880 году, совместно с В. И. Орловым, в Тамбовскую губернию («Сборник статистических сведений по Тамбовской губернии», т. I).

Для Московского земства Вернер составил в 1882 году интересный очерк подгородного крестьянского хозяйства, описал крахмально-паточный промысел Московской губернии, мясной и хлебный рынок в Москве, а в 1883 году напечатал крупную работу о частновладельческом хозяйстве в 6 уездах Московской губернии («Сборник статистических сведений по Московской губернии». Т. V, вып. 2), долго служившую образцом в области земской статистики частного хозяйства.

В 1890 году Вернер обработал сведения о кустарных промыслах Богородского уезда («Земский Ежегодник»).

В Таврической губернии Вернер исполнил исследование крестьянского хозяйства по всей губернии. В сотрудничестве с С. А. Харизоменовым Вернер написал текст по Мелитопольскому уезду (1887), затем редактировал сводную «Памятную Книжку» (1889). При обработке данных по Таврической губернии вместе с известным статистиком С. А. Харизоменовым впервые применил приём группировки крестьянских хозяйств по величине посева.

В 1888 году выпустил сборник по текущей статистике, с применением экспедиционного метода.

В бытность профессором Вернер дважды напечатал курс своих лекций («Сельскохозяйственная Экономия», 1901).

С 1900 году внимание Вернера обратилось к вопросам истории сельского хозяйства. Ряд его статей по этому предмету напечатан в «Хозяине», «Вестнике сельского хозяйства», «Трудах 1-го съезда местных агрономов» (1901) и, отчасти после кончины автора (при участии вдовы Вернера в переработке материалов), в «Сельском Хозяйстве и Лесоводстве» (статьи о Древнем Риме, 1903 и об Артуре Юнге, 1904) и в «Известиях Московского сельскохозяйственного института». В «Вестнике Европы» В. напечатал статью: «Неурожаи и наше сельское хозяйство» (1893), в которой было указано, что Россия вывозит за границу не избыток своего хлеба, а часть собственного потребления.

Авторство в энциклопедиях 
Вернер являлся одним из авторов в следующих энциклопедиях:
 «Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона» — по отделу географии;
 «Полная энциклопедия русского сельского хозяйства» (издание Девриена).

Основные работы 
 Вернер К. А. Очерк хозяйства частных землевладельцев в Борисоглебском уезде // Сборник статистических сведений по Тамбовской губернии. Т. I.
 Вернер К. А. ??? // Сборник статистических сведений по Московской губернии. Т. V, вып. 2.
 Вернер К. А. ??? // Земский Ежегодник. 1890.
 Вернер К. А., Харизоменов С. А. Сборник статистических сведений по Таврической губернии Мелитопольского уезда. X. II. 1884.
 Памятная Книжка / Под ред. К. А. Вернера. 1889.
 Вернер К. А. Сельскохозяйственная Экономия. Курс, читанный в Московском Сельскохозяйственном Институте — 2-е изд. — М.: изд. Д. П. Мазуренко, 1901.
 Вернер К. А. Неурожаи и наше сельское хозяйство // Вестник Европы, 1893.

См. также 

 Губернский статистический комитет
 Вернер Ипполит Антонович — брат К. А. Вернера, также земский статистик

Примечания

Ссылки 
 
  // Биографический словарь
 
 Вернер К. А.

Статистики России
Агрономы Российской империи
Преподаватели МСХИ
Авторы Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона
Члены Западно-Сибирского отдела Императорского русского географического общества
Похороненные на Ваганьковском кладбище